Федюшино — название населённых пунктов в России:

 Федюшино — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Федюшино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.